Бадовинци су насеље у Србији у општини Богатић у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 4817 становника.

Село је ушорено још 1828. заслугом јереја Теодора Теше Поповића, који је при том од свог имања дао плацеве за цркву, школу, општину и "пушкарницу". Црква је подигнута 1833, у њу су смештене царске двери из 1741.

Галерија

Демографија 
У насељу Бадовинци живи 4276 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,6 година (38,9 код мушкараца и 40,3 код жена). У насељу има 1510 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,58.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији